(1809–1861), philologue classique allemand ;
  (1897–1974), homme politique allemand membre du SPD.

Voir aussi